Аројо Платанар има више значења:

 Аројо Платанар, Ранчо Платанар II (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Платанар (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику